Ка́льпа, или ка́лпа:

 Кальпа — единица измерения времени в индуизме, «день Брахмы», продолжающийся 4,32 миллиарда лет.
 Кальпа — вспомогательная часть Вед, одна из шести веданг, основной темой которой является ритуаловедение.